Le tournoi de tennis de Memphis est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1994, classée en catégorie Tier III, se dispute à Oklahoma City du 14 au .

Meredith McGrath remporte le simple dames. En finale, elle bat Brenda Schultz, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Patty Fendick et Meredith McGrath.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Memphis
 Saison 1994 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1994
Memphis
Compétition de tennis à Oklahoma City
Tennis aux États-Unis en 1994
Tennis en février 1994